02 может означать:

 Телефонный номер экстренного вызова полиции в России (см. Номера телефонов экстренных служб).
 2002 год, а также 1902, 1802, 1702, и т. п.
 Месяц февраль.
 Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Башкортостана.
 Персонажа аниме Darling in the Franxx.

См. также 
 2 (число)''